Begleitband steht für:
 der Begleitband (Buch), eine ergänzende Publikation zu einer Buchreihe, einer Ausstellung, einem Gesetzestext oder Ähnlichem
 die Begleitband (Musik), Gruppe von Musikern, die einen Künstler bei einem Live-Auftritt oder einer CD/DVD-Aufnahme begleitet